Учбо́ва ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Учбова вулиця — вулиця в місті Київ.
 Учбова вулиця — вулиця в місті Костянтинівка Донецької області.
 Учбова вулиця — вулиця в місті Луганськ.

Вулиці